Geografia
 la Floresta, municipi de les Garrigues.
 La Floresta (Sant Cugat del Vallès), nucli residencial i districte de Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, abans conegut com la Floresta Pearson.
 La Floresta (Uruguai), ciutat de l'Uruguai, al departament de Canelones.